Die Premyer Liqası 1993 war die zweite Saison der höchsten Fußball-Spielklasse von Aserbaidschan. Die Spielzeit begann am 27. Februar 1993 und endete am 1. August 1993. Meister wurde FK Qarabağ Ağdam, dem auch mit dem Pokalsieg das Double gelang. Titelverteidiger Neftçi Baku belegte den fünften Platz.

Modus 
Die 20 teilnehmenden Mannschaften spielten in zwei Gruppen zu je 10 Teams. Nach den jeweils 18 Ligaspielen qualifizierten sich die beiden bestplatzierten Teams jeder Gruppe für das Halbfinale. Dabei trat jeweils der Tabellenerste einer Gruppe gegen den Zweiten der anderen Gruppe an. Die beiden Sieger machten den Meister unter sich aus.

Vereine

Gruppe A

Kreuztabelle

Gruppe B

Kreuztabelle

Halbfinale 

|}
Das Spiel um den dritten Platz ging kampflos an Turan Tovuz

Finale 

|}

Torschützenliste

Weblinks 
 Azerbaycan Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytı auf pfl.az
 Tabellen Aserbaidschan auf claudionicoletti.eu

Einzelnachweise 

1993
Fußballsaison 1993